Joni Lius (né le  à Keuruu en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Keuruun Pallo Hockey Team, il fait ses débuts professionnels avec le JyP HT, équipe évoluant en SM-liiga, en 1989 après avoir passé la fin de sa carrière junior avec le Jokipojat Joensuu. En 1996, il passe au Västra Frölunda HC qui joue dans le championnat suédois, il n'y passe cependant que deux ans. Par la suite, il passe au TPS Turku, où il reste jusqu'à la fin de sa carrière, à l'exception de la saison 2001-2002 où il joue avec les Vienna Capitals.

Internationale 
Lius représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 1998, il s'agit de son seul championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| Jokipojat Joensuu U20|| Jr. A I-divisioona ||
|-
| 1989-1990|| JyP HT|| SM-liiga || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1990-1991|| JyP HT|| SM-liiga || 14|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1991-1992|| JyP HT|| SM-liiga || 40|| 8|| 10|| 18|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| JyP HT|| SM-liiga || 48|| 12|| 16|| 28|| 10|| 10|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1993-1994|| JyP HT|| SM-liiga || 48|| 9|| 24|| 33|| 22|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1994-1995|| JyP HT|| SM-liiga || 41|| 9|| 23|| 32|| 12|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1995-1996|| JyP HT|| SM-liiga || 48|| 12|| 22|| 34|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Västra Frölunda HC|| Elitserien || 49|| 7|| 23|| 30|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Västra Frölunda HC|| Euro Hockey League || 7|| 3|| 4|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Västra Frölunda HC|| Elitserien || 42|| 5|| 12|| 17|| 8|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| TPS Turku|| SM-liiga || 49|| 14|| 19|| 33|| 10|| 8|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga || 38|| 4|| 8|| 12|| 14|| 8|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| Euro Hockey League || 4|| 2|| 2|| 4|| 0|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga || 53|| 10|| 23|| 33|| 12|| 10|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 2001-2002|| Vienna Capitals|| EBEL || 31|| 5|| 17|| 22|| 4|| 8|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga || 53|| 6|| 21|| 27|| 29|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2002|| TPS Turku|| Coupe Spengler || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga || 17|| 1|| 3|| 4|| 0|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga || 56|| 10|| 19|| 29|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga || 47|| 4|| 12|| 16|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Internationale 

| 1989 || align="left"| Finlande U18|| Championnat d'Europe junior || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1992-1993 || align=left| Finlande II || align="left"|International || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| 
|-
| 1993-1994 || align=left| Finlande || align="left"|International || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"| 
|-
| 1993-1994 || align=left| Finlande II || align="left"|International || 11 || 4 || 4 || 8 || 0 || align="left"| 
|-
| 1998 || align=left| Finlande || align="left"|Championnat du monde || 10 || 0 || 1 || 1 || 4 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1997-1998 || align=left| Finlande || align="left"|International || 20 || 0 || 7 || 7 || 4 || align="left"|

Notes et références

Naissance à Keuruu
Naissance en mars 1971
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Vienna Capitals
Attaquant de hockey sur glace